Römisch bezieht sich auf:

 den Staat Römisches Reich 
 die Stadt Rom
 die Sprache Latein
 die römische Zahlschrift

Römisch ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Römisch (1909–1976), deutscher Fachdidaktiker der alten Sprachen
 Hanns-Martin Römisch (* 20. Jh.), deutscher Architekt und Diözesanbaumeister der Erzdiözese München und Freising
 Josef Römisch (1788–1832), böhmischer Glashändler und Glaszeichner
 Tasillo Römisch (* 1954), deutscher Raumfahrthistoriker

Siehe auch: